Халима Шакировна Искандерова (р. 19 мая 1940, Ташкент) — советская и российская актриса театра и кино. Народный артист Республики Татарстан.

С 1963 года является одной из ведущих актрис Татарского академического театра имени Камала (Казань).

Биография 
Халима Искандерова родилась в Ташкенте в 1940 году. Детство и школьные годы прошли в городе Фрунзе. Отец Шакир Искандеров был призван на фронт в 1941 году, в 1942 погиб на территории Смоленской области. Начиная со школы, принимала участие в художественной самодеятельности.

После окончания школы уехала в Москву, где поступила в ГИТИС. До переезда в Казань и начала работы в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала работала в Тульском областном театре. С 1963 года Искандерова — одна из ведущих актрис Татарского академического театра имени Галиаскара Камала. В своём амплуа яркой характерной актрисы является продолжателем традиции Фатыймы Ильской (1902—1984), стала жить в бывшей квартире Ильской.

Фильм с участием Искандеровой «Бибинур» (реж. Фетинг) является лауреатом международных фестивалей и конкурсов. Занимается озвучиванием фильмов на татарский язык.

Роли в театре (выборочно) 
 «Миркай и Айсылу» Н. Исанбет — Магри
 «Будить сердца людей» — завтруппой
 «Я — Мать» М. Карим — моноспектакль
 «Взлёт ласточки» А. К. Вахитов — Диляра
 «Чти отца своего» В. В. Лаврентьев — Ирина
 «Рождество в доме Купьелло» Эдуардо Де Филиппо — Нинучча
 «Последняя жертва» А. Н. Островский — Ирина
 «Женитьба Фигаро» П. Бомарше — Розина
 «Дурочка» Лопе де Вега — Ниса
 «То ли вернёмся…» А. Гилязов — Лариса
 «Бабьи сплетни» К. Гольдони — Элеонора
 «Лето в городе» Анар Рзаев — Рухсара
 «Колыбельная» Т. Минуллин — Айзара Ахатовна
 «Бесприданница» А. Н. Островский — Харита Игнатьевна Огудалова
 «Голубая шаль» К. Тинчурин — Старшая жена
 «Светит, да не греет» А. Н. Островский — Авдотья Васильевна
 «Хужа Насретдин» Н. Исанбет — Сахиля
 «Беглецы» Н. Исанбет — Майшакар
 «Гульджамал» Н. Исанбет — Хозяйка
 «Мещане» М. Горький — Акулина

Роли в кино и на ТВ (выборочно) 
 2018 — «Меня ждут дома» — Жена гробовщика (post-production)
 2016 — «Любовь до гроба» — Мирхайдарова (главная роль)
 2015 —  («Ак Чэчэклэр») — Мадина
 2014 — «Девушка средних лет» (ТВ мини-сериал) — Баба Ксюша
 2014 — «Bolgar — UNESCO Heritage» Promotional video — мать Эмира Болгарского ханства
 2013 — «Сокровища О.К.» («Сокровища озера Кабан») — хранительница музея
 2012 — «Небесные врата» («Күк капкасы»)
 2011 — «Золотая суббота» — женщина из Ометьево
 2011 — «Бибинур — фильм о фильме» (документальный)
 2010 — «Бибинур» — тётушка Замира
 2010 — «Татнефть — любовь моя»
 2010 — «Мадина. Испытания любви»
 2009 — «Бичаракай» (ТВ)
 2007 — «Синие бабочки»
 2006 — «Зулейха» — настоятельница монастыря
 2004 — «Неотложка (телесериал)» (ТВ) — Халима 
 1989 — «У подъезда» («Подъезд тобенда») (ТВ) — Рашида Искандерова
 1984 — «Колыбельная» («Әниләр һәм бәбиләр») (ТВ) — Айзара Ахатовна

Примечания

Публикации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники ГИТИСа
Персоналии:Татарский театр имени Галиасгара Камала
Народные артисты Республики Татарстан
Награждённые медалью «В память 1000-летия Казани»